Csányi Erika (1965) tornász
 Csányi Erika (1977) színésznő, énekesnő